Galicja, Galicia

Geografia 
 Galicja (1772–1918) – nazwa ziem zaboru austriackiego.
 Księstwo halicko-wołyńskie (1199–1392) – hist. księstwo od nazwy którego pochodzi nazwa Galicji i Lodomerii
 Królestwo Galicji i Lodomerii (1772–1918) – hist. państwo (w praktyce prowincja i kraj koronny) na terytorium Galicji
 Galicja Wschodnia – określenie wschodnich części Królestwa Galicji i Lodomerii
 Galicja Zachodnia – określenie zachodniej części Królestwa Galicji i Lodomerii
 Nowa Galicja, Galicja Zachodnia (1795–1803) – hist. jednostka podziału terytorialnego ziem polskich zagarniętych przez Austrię na mocy III rozbioru Polski w 1795
 Dystrykt Galicja (1941–1944) – jednostka administracyjna Generalnego Gubernatorstwa
 Galicja, hiszp. Galicia – wspólnota autonomiczna Hiszpanii, region geograficzny i kraina historyczna na Półwyspie Iberyjskim
 Galicja – nazwa historycznej prowincji rzymskiej na Półwyspie Iberyjskim
 Królestwo Galicji – hist. królestwo na Półwyspie Iberyjskim
 Nueva Galicia – kraina w Meksyku
 Galicija – wieś w Słowenii

Inne 
 Galicja – polski zespół muzyczny
 Galicja – muzeum żydowskie w Krakowie
 Galicia de Aragua - klub piłkarski z Wenezueli

Okręty 
 „Galicia” – hiszpańska kanonierka torpedowa z przełomu XIX/XX wieku
 „Galicia” – hiszpański krążownik z okresu wojny domowej i powojennego
 Okręty desantowe typu Galicia – współczesne hiszpańskie okręty desantowe

Zobacz też 

 Nueva Galicia
 Galacja – starożytna kraina w środkowej części Azji Mniejszej
 Halicz – miasto na Ukrainie 
 język galicyjski – język z grupy romańskiej języków indoeuropejskich